Влади́мир Влади́мирович Козло́в (; ) — белорусский легкоатлет, специалист по метанию копья. Выступал за сборную Белоруссии по лёгкой атлетике в 2005—2016 годах, победитель Кубка Европы, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник двух летних Олимпийских игр. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Биография 
Владимир Козлов родился 20 апреля 1985 года в городе Василевичи Речицкого района Гомельской области Белорусской ССР.

Начал заниматься лёгкой атлетикой в местном детско-юношеском клубе физической подготовки, затем тренировался Республиканском центре олимпийской подготовки по лёгкой атлетике. Был подопечным тренеров Н. А. Брель, В. А. Захаренко, В. Н. Сасимовича. Представлял физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 2005 года, когда вошёл в состав белорусской сборной и выступил в молодёжном европейском первенстве в Эрфурте, где в зачёте метания копья стал седьмым.

В 2008 году занял четвёртое место на Кубке Европы по зимним метаниям в Сплите. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — в финале метнул копьё на 82,06 метра и расположился в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

Будучи студентом, в 2009 году представлял Белоруссию на Универсиаде в Белграде, где с результатом 78,29 стал пятым. Метал копьё на чемпионате мира в Берлине, но в финал здесь не вышел.

В 2010 году одержал победу на чемпионате Белоруссии в Гродно, занял шестое место в Суперлиге командного чемпионата Европы в Бергене, выступил на чемпионате Европы в Барселоне.

В 2012 году на чемпионате Белоруссии в Гродно вновь превзошёл всех соперников и получил золото, при этом установил свой личный рекорд — 82,86 метра. Выполнив олимпийский квалификационный норматив (82,00), благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Лондоне — на сей раз в программе метания копья показал результат 80,06 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

В 2013 году был шестым в Суперлиге командного чемпионата Европы в Гейтсхеде, отметился выступлением на чемпионате мира в Москве.

На командном чемпионате Европы 2015 года в Чебоксарах вновь стал шестым в своей дисциплине, тогда как на чемпионате Белоруссии в Гродно завоевал золото.

В 2016 году добавил в послужной список золотую награду, выигранную на Кубке Европы по метаниям в Араде, в четвёртый раз стал чемпионом Белоруссии в метании копья.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2018 года.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса».

Примечания 

Метатели копья Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса